Perjasica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Barilović, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 34 stanovnika te 17 obiteljskih kućanstava.

Spomenici i znamenitosti 

 Ostaci pravoslavne crkve

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji